Regno Unito
 Stapleford – parrocchia civile del Cambridgeshire
 Stapleford – cittadina del Nottinghamshire
 Stapleford – parrocchia civile del Wiltshire